Pfenninger ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pfenninger (1772–1847), Schweizer Miniaturmalerin
 Hans Pfenninger (1929–2009), Schweizer Radrennfahrer
 Fritz Pfenninger (1934–2001), Schweizer Radrennfahrer
 Hans Felix Pfenninger (1886–1969), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Heinrich Pfenninger (1749–1815), Schweizer Maler, Zeichner und Kupferätzer
 Heinrich Pfenninger (Jurist) (1846–1896), Schweizer Jurist
 Jakob Pfenninger (1841–1891), Schweizer Lehrer, Jurist und Politiker

 Johannes Pfenninger (1765–1825), Schweizer Maler
 Louis Pfenninger (* 1944), Schweizer Radsportler
 Matthias Pfenninger (1739–1813), Schweizer Kupferstecher
 Rudolf Pfenninger (1899–1976), deutscher Filmarchitekt, Zeichner, Tontechniker und Animationsfilmer

Siehe auch:
 Fenninger